Zračna luka Kaghau  je zračna luka u Salomonskim Otocima.

Vanjske poveznice

Kaghau